Franciaország
Saint-Jean-le-Blanc, település Calvados megyében
Saint-Jean-le-Blanc, település Loiret megyében